Il singolare del torneo di tennis Hempstead WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale John Newcombe 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 John Newcombe (finale)
 Alex Metreveli (semifinali)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Ross Case (primo turno)

 Stan Smith (campione)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Jiří Hřebec (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hempstead WCT 1974